Lettera 22 – modello di macchina per scrivere Olivetti
 Lettera 22 – parodia di reality show all'interno del programma televisivo Mai dire Grande Fratello & figli
 Lettera 22 – service di giornalisti italiani
 Lettera 22 – gruppo musicale italiano
 Lettera 22 – album de I Cugini di Campagna del 2023
 Lettera 22 – singolo de I Cugini di Campagna del 2023